Runcorn steht für:
 Runcorn, Stadt im Nordwesten Englands

Runcorn ist der Familienname von:
 Keith Runcorn (1922–1995), britischer Geophysiker

Sonstiges:
 (4570) Runcorn, Asteroid des Hauptgürtels
 Runcorn-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika